Сезон 2014/15 стал для «Боруссии» 39-м в чемпионате Германии и 105-м со дня основания клуба. Это был последний сезон под руководством Юргена Клоппа. С ним связана целая эпоха в истории клуба, именно он превратил команду из середняка в способную выигрывать титулы. В последний сезон наметился кризис, что сказалось на игровых результатах. Команда закончила первенство на 7-м месте - это худший результат при Клоппе за 6 лет. Из трофеев удалось взять только Суперкубок Германии.

Всего при Клоппе команда взяла 5 трофеев (2 чемпионата, 1 кубок Германии и 2 суперкубка Германии).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

53.200.000

Зима 

12.000.000

Ушли из клуба

Лето 

2.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:65.200.000

Общая прибыль:2.500.000

Разница:62.700.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2014/2015